Liti bezeichnet:

 Liti (Griechenland), Stadt in Nord-Griechenland
 Liti (Litti (Fluss)), Fluss in Guinea

Liti ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Liti, albanischer Fußballspieler
 David Liti, australischer Gewichtheber

Die Abkürzung LiTi steht für:

 LiTi, Lithiumtitanat-Akkumulator

Siehe auch:
 Litti